Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2016 — 18-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат пройшов в американському місті Гранд-Форкс.

Топ-дивізіон

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За правилами перші чотири команди з кожної групи потрапляють у чвертьфінал. В 1/4 фіналу переможець однієї з груп грає проти 4-ї команди з іншої групи, 2-га команда — проти 3-ї і т. д. Команди, що посіли останні місця у своїх групах проводять серію поєдинків до двох перемог. Збірна, котра зазнала двох поразок залишає елітний дивізіон.

Команди-учасниці

Скандал 
Перед чемпіонатом світу збірна Росії потрапила у допінговий скандал — результати аналізів на допінг дали позитивний результат у більше ніж половини з 30 гравців команди. У крові гравців виявлений заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством препарат – мельдоній. Через ці результати команду оновили та оголосили новий склад.

Попередній раунд 

Група А 

Група В

Серія на вибування 

Збірна Латвії виграла серію 2:1, збірна Данії вибула до першого дивізіону Групи А.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Статистика

Найкращі бомбардири 
 Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

 Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Філіп Густавссон
Найкращий захисник:  Адам Фокс
Найкращий нападник:  Тайсон Жост

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Укко-Пекка Луукконен
Захисники:  Адам Фокс —  Давид Кенневілль
Нападники:  Тайсон Жост —  Єссе Пулюярві —  Клейтон Келлер
Найцінніший гравець (MVP):  Клейтон Келлер

Підсумкова таблиця

Дивізіон І

Група А 
Матчі пройшли в Мінську (Білорусь) 9 — 15 квітня.

Джерело: iihf.com

Найкращі бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найкращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Мірко Пантковскі
 Найкращий захисник:  Владислав Мартинюк
 Найкращий нападник:  Саян Даніяр

Група В 
Матчі пройдуть у Азіаго (Італія) 18—24 квітня.

Джерело: iihf.com

 Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найкращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
 Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Давид Марк Ковач
 Найкращий захисник:  Юнкі Шинода
 Найкращий нападник:  Ян Дрозд

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі пройшли у Брашові (Румунія) 4 — 10 квітня.

Джерело: iihf.com

Найкращі гравці (директорат)
Воротар:  Орс Адорян
Захисник:  Якуб Міхаловскі
Нападник:  Домінік Богдзюл
Джерело:ІІХФ
Найкращі гравці команд
 Орс Адорян
 Домінік Богдзюл
 Бартоломей Єзерський
 Самуель Дугган
 Томо Трштеньяк
 Ноа Мюллер
Джерело:ІІХФ

Група В 
Матчі пройшли у Вальдеморо (Іспанія) 26 березня — 1 квітня.

Джерело: iihf.com

Найкращі гравці (директорат)
Воротар:  Рен Мінгвей
Захисник:  Бруно Балдріс
Нападник:  Володимир Нестерчук
Джерело:ІІХФ
Найкращі гравці команд
 Лукас Тамбе
 Хуан
 Бруно Балдріс
 Володимир Нестерчук
 Гейдар Кріствейгарсон
 Дірко Джумич
Джерело:ІІХФ

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі пройшли у Софії (Болгарія) 14—20 березня.

Джерело: iihf.com

Найкращі гравці (директорат)
Воротар:  Раз Вернер
Захисник:  Васелін Діков
Нападник:  Ферхат Бакал
Джерело:ІІХФ
Найкращі гравці команд
 Еллессе Каріні
 Васелін Діков
 Дані Будніков
 Вей Чанг
 Ірам Вега
 Ферхат Бакал
Джерело:ІІХФ

Група В 
Матчі пройшли у Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) 14—19 лютого.

Джерело: iihf.com

Найкращі гравці (директорат)
Воротар:  Джеймс Мур
Захисник:  Томас П'ю 
Нападник:  Бенджамін Гарфорд   
Джерело:ІІХФ
Найкращі гравці команд
 Шон Браун 
 Гарет Бремнер 
 Лу Хо Мін
Джерело:ІІХФ

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Дивізіон ІА 
 Дивізіон ІВ 
 Дивізіон ІІА 
 Дивізіон ІІВ 
 Дивізіон ІІІА 
 Дивізіон ІІІВ 

2016 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
Квітень 2016
Спорт Гранд-Форкса